Тихомировский — топоним в России.

 Тихомировский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области. Входит в состав Кабинетного сельсовета.
 Тихомировский — упразднённый посёлок, вошедший в состав города Заволжск Заволжского района Ивановской области России.